

Nom de famille 

 Ben McAdoo (1977-), entraîneur de football américain ; 
 Bob McAdoo (1951-), joueur américain de basket-ball ;
 James Michael McAdoo (1993-), joueur américain de basket-ball ;
 Michael McAdoo (1990-), joueur américain de football américain ;
 William Gibbs McAdoo (1863-1941), avocat et homme politique américain.

Toponymie 
 McAdoo, borough situé au nord-est du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis.